Il singolare  dell'Intersport Heilbronn Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Bastian Knittel era il detentore del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Ruben Bemelmans.

Björn Phau ha battuto in finale Ruben Bemelmans 6-74, 6-3, 6-4.

Teste di serie

 Gilles Müller (primo turno)
 Cedrik-Marcel Stebe (semifinali)
 Matthias Bachinger (secondo turno)
 Michael Russell (secondo turno)

  Karol Beck (secondo turno)
  Michael Berrer (quarti di finale)
  Grega Žemlja (primo turno)
  Daniel Brands (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Intersport Heilbronn Open 2012